Tram puede ser:

Transportes:
Tranvía, un medio de transporte de pasajeros que circula sobre rieles y por la superficie en áreas urbanas
Tram: operador de dos redes de tranvía en Barcelona.
Trambaix: red de tranvía ubicada al sur de la ciudad de Barcelona operada por Tram.
Trambesòs: red de tranvía ubicada al norte de la ciudad de Barcelona operada por Tram.
El metro de Alicante: TRAM Metropolitano de Alicante.
Transporte metropolitano de la Plana, en Castellón.

Otras designaciones:

La moneda de Armenia: Dram (moneda).